«Дукла» (Прага):
 Дукла (гандбольний клуб, Прага) — чеський гандбольний клуб з Праги
 Дукла (футбольний клуб, Прага) — чеський футбольний клуб з Праги